Гран-при Франции  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 6 июля на трассе Руан. Гонка проходила по правилам Формулы-2 согласно регламенту сезона. Регламент гонки отличался от обычного для кольцевых автогонок, и был больше похож на регламент гонок на выносливость. Соревнование длилось ровно три часа, и победитель был определен по наибольшей пройденной дистанции.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Франции